Elaka kan syfta på:

 Elaka Måns – en fiktiv katt i Pelle Svanslös

Se även
 Elak – flera
 Elake – flera